Сергиевка — деревня в составе Карабухинского сельского поселения Путятинского района Рязанской области.

Население

Известные люди 
В селе родился революционный деятель начала XX века, участник борьбы за установления советской власти в Дагестане Никита Ермошкин.

Примечания 

Населённые пункты Путятинского района